Trono, seggio cerimoniale utilizzato in particolare dai monarchi;
Troni, nella tradizione biblica, sono il terzo dei nove cori angelici;
 Lira Tron o Trono, il nome con cui viene denominata la lira emessa dal doge Nicolò Tron;
 Pretendente al trono chi avanza diritti ad un trono abolito o occupato da altri;
 Erede al trono la persona prima nella linea di successione al monarca regnante;
 Trono di Boston, trittico marmoreo dell'antichità classica;
 Trono Ludovisi, trittico dell'antichità classica rinvenuto a Roma nel 1887.